Besir Demiri – calciatore macedone naturalizzato albanese
 Ertan Demiri – ex calciatore macedone 
 Muhamed Demiri – calciatore svizzero naturalizzato macedone